Henry George Smith (Lanark, 10 de março de 1956) é um ex-futebolista e treinador de futebl escocês que atuava como goleiro.

Em sua carreira, destacou-se com a camisa do Hearts, equipe que defendeu entre 1981 e 1996.

Carreira
Nasceu em Douglas Water, uma pequena vila na região de Lanark. Após jogar por Frickley Athletic e Winterton Rangers (times de ligas inferiores da Inglaterra) entre 1976 e 1978, Smith ganhou sua primeira chance em um clube grande neste último ano, quando assinou com o Leeds United, mas foi apenas terceira opção no gol dos Peacocks - David Harvey era o titular desde 1965, e John Lukic era seu reserva. Por causa disto, nunca teve chances de mostrar seu potencial no gol do Leeds, que o dispensou em 1981.

Em seguida, o goleiro assinou contrato com o Hearts, onde finalmente conseguiu sua afirmação na carreira, tendo representado o time grená por quinze anos (entre 1981 e 1996, foram 476 partidas). Sofrendo com a concorrência do francês Gilles Rousset a partir de 1995, Smith saiu do Hearts no ano seguinte, assinando com o Ayr United, onde jogou apenas treze partidas.

Deixou o Ayr em 2000, sendo contratado pelo Clydebank, jogando por dois anos na agremiação. Mesmo aos 46 anos, esteve presente em 26 jogos - número alto para um jogador com idade tão avançada. Após deixar o Clydebank em 2002, foi para o Berwick Rangers (clube da terceira divisão escocesa), onde realizou sua última partida como profissional, aos 48 anos. Em 2003, realizaria seu único trabalho como técnico, no Whitehill Welfare.

Seleção escocesa
Smith disputou apenas três partidas pela Seleção Escocesa de Futebol entre 1988 e 1992. Não convocado para a Copa de 1990, ele foi incluído na lista de convocados da equipe que disputou a Eurocopa de 1992 graças à lesão de Jim Leighton, mas foi apenas terceira opção ao gol escocês.

Links
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Escócia
Futebolistas do Heart of Midlothian Football Club
Futebolistas do Leeds United F.C.